Киндамба ()

 Киндамба — город департамента Пул в Республике Конго.
 Киндамба — округ департамента Пул в Республике Конго.